Тойкино — название населённых пунктов в России:

 Тойкино — деревня в Калтасинском районе Башкортостана.
 Тойкино — деревня в Медведевском районе Республики Марий Эл.
 Тойкино — село в Большесосновском районе Пермского края.
 Тойкино — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Тойкино — село в Азнакаевском районе Татарстана.